Krottensee oder Krotensee (‚Krötensee‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Krottensee (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
Gewässer:
 Krottensee (Gmunden), Weiher im Stadtgebiet von Gmunden am Traunsee, Oberösterreich
 Krottensee (Inzell), See bei Inzell, Bayern
 Krotensee, auch Krottensee bei St. Gilgen, See zwischen Wolfgang- und Mondsee im Land Salzburg
 Krotensee, Krötensee, Ahorner Froschsee (Žabie pleso javorové) in der Slowakei